

Кіякти — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Кіякти — село, Мангістауський район, Мангістауська область